Cartago – jednostka osadnicza w USA
 Cartago – miasto w Kolumbii
 Cartago – miasto w Kostaryce
 Cartago – prowincja Kostaryki
 Cartago – jednostka osadnicza w Tunezji